Kold ist der Familienname folgender Personen:

 Christen Kold (1816–1870), dänischer Lehrer

Kold ist der Pseudonym folgender Personen:

 Tomek Kolczyński (* 1973), polnisch-schweizerischer Musiker, Audiodesigner und Produzent